

Persone
 Danny Pugh (1982) – calciatore inglese, di ruolo centrocampista
 David Pugh (1943) – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese, di ruolo centrocampista
 Florence Pugh (1996) – attrice britannica
 Gareth Pugh (1981) – stilista inglese
 Jamin Pugh, noto anche come Jay Briscoe (1984-2023) – wrestler statunitense
 Jim Pugh (1964) – ex tennista statunitense
 Justin Pugh (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Les Pugh (1922-1979) – cestista statunitense
 Lewis Pugh (1969) – nuotatore britannico
 Mallory Pugh (1998) – calciatrice statunitense, di ruolo attaccante
 Marc Pugh (1987) – calciatore inglese, di ruolo centrocampista
 Mark Pugh, meglio conosciuto come Mark Briscoe (1985) – wrestler statunitense
 Robert Pugh (1950) – attore gallese
 Roy Pugh (1922-2006) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Vernon Pugh (1945-2003) – dirigente sportivo, rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 britannico
 Willard E. Pugh (1959) – attore statunitense

Altro
 70446 Pugh – asteroide della fascia principale